Corvallis lehetséges jelentései:

Helyek 
 Corvallis (Montana)
 Corvallis (Oregon)

Egyéb 
 Corvallisi városi repülőtér – az oregoni Corvallis kisgépeket fogadó repülőtere
 Corvallis Gazette-Times – az oregoni Corvallis napilapja
 Corvallis Pride – női futballcsapat